Ру́но (також вру́но) — 1) густа довга вовна, що становить одне ціле; 2) бараняча шкура.
 Золоте руно — золота бараняча шкура в старогрецькій міфології.
 Ру́но (також вру́но) — паросток сходів посівів.
 Руно — стара назва острова Рухну.

Див. також 
 Руна (значення)

Примітки